Die Abkürzung GFRC steht für:
 Glass Fiber Reinforced Concrete, glasfaserverstärkter Beton
 Ground Forces Reinforcement Command, Leitstelle der amerikanischen Bodentruppen nach der Invasion in Frankreich

Abkürzung